l'atto di attraversaredef, passare attraverso – vedi a tal proposito il Wikizionario alla voce attraversamento;
 un attraversamento pedonale;
 l'Attraversamento, che in Egitto è inteso per antonomasia come l'invasione del Sinai israeliano durante la Guerra del Kippur, nell'ottobre 1973.